n-butylglycidylether
 Blender Game Engine